Влади́мир Ва́син:
 
 Васин, Владимир Валерьевич (род. 1983) — российский футболист.
 Васин, Владимир Васильевич (род. 1941) — российский математик.